Tento článek pojednává o posledním ze čtyř neoficiálních celorepublikových ligových ročníků, ze kterých vzešel právoplatný Mistr Československa. Tyto ročníky totiž byly od ostatních ročníků v předligové éře výjimečné tím, že se na jejich koncích konalo celorepublikový turnaj systémem play off či finále. Tento ročník se odehrával v roce 1922. Na jaře roku se v jednotlivých okresech konala tzv. Župa. Největší z nich byla Středočeská župa se 14 členy. Tu vyhrála AC Sparta Praha a kvalifikovala se tak přímo do finále. Ostatní vítězové museli projít play off. Ve finále se Spartě postavil vítěz Východočeské župy – SK Hradec Králové. Ve finále zvítězila AC Sparta Praha jasným výsledkem 7–0. Zajistila si tak už 3. mistrovský titul (po předchozích 1912 a 1919).

Seznam regionálních soutěží a jejich vítězů 

 SK Olomouc ASO a SK Židenice nenastoupili do Národního Play off.

Národní Play off 
Play off mezi vítězi jednotlivých žup se hrálo včetně předkola, kde se utkaly dva týmy ze Slovenska. Naopak AC Sparta Praha se jako vítěz nejvýznamnější regionální soutěže kvalifikovala přímo do finále. Zde vyhrála v jasném poměru 7–0 nad SK Hradec Králové.

Předkolo

Play off

Rekapitulace soutěže

Konečná tabulka Středočeské župy 1922

Reference

Externí odkazy 
  Československá a Česká fotbalová liga na (RSSSF)

1922
Fotbal v Československu v roce 1922
Sport v Česku v roce 1922